Die schwedische Reederei Stena Bulk ist ein Transportunternehmen für Rohöl und Petroleum. Stena Bulk wurde 1982 durch ihren Mutterkonzern, die Stena AB, gegründet, um am wachsenden Öltransportmarkt teilzuhaben. Heute gehört der Konzern zu den größten Bulkreedereien und umfasst eine Flotte von 79 Schiffen. Die Fährschiffreederei Stena Line ist ein Schwesterunternehmen der Stena Bulk.

Geschichte 

1982 engagierte die Familie Olsson, Besitzer der Stena AB, den Manager Ulf G. Ryder und beauftragte ihn damit, Stenas Tanker- und Bulk-Abteilung aufzubauen. Im Jahr 1983 wurde das erste Schiff, der Öltanker Stena Adriatica, gekauft; kurz danach wurde die Stena Atlantica hinzugekauft. 1985 umfasste die Flotte schon 15 Schiffe mit insgesamt 1,75 Millionen DWT.

Flotte 
Stena Bulk betreibt eine Flotte von 79 Schiffen (Stand 2021).

Suezmax

Mittlere Reichweite

Handysize

Shuttle 
Die Shuttleschiffe transportieren Rohöl von Förderplattformen zum Hafen oder direkt zu einer Raffinerie.

Aframax

Flüssiggas

Intermediate

Vorfall 2019 

Am 19. Juli 2019 etwa um 15 Uhr UTC wurde der 49,683 dwt (mittel)große Chemietanker Stena Impero, Baujahr 2018, registriert in London, in der Straße von Hormus von iranischen Revolutionsgarden festgesetzt. Das Schiff war auf dem Weg von Fudschaira nach al-Dschubail, Saudi-Arabien. Als Grund wurde die Kollision mit einem Fischerboot genannt. Die britische Regierung forderte die unverzügliche Freilassung. Am 22. September 2019 gab der CEO von Stena Bulk bekannt, dass der Tanker mitsamt den 23 Besatzungsmitgliedern von der iranischen Führung freigelassen werde.

Weblinks 

 Stena Bulk

Einzelnachweise 

Unternehmen (Göteborg)
Schifffahrt (Schweden)
Reederei (Schweden)